Die Plava Laguna Croatia Open Umag 2022 waren ein Tennisturnier, welches vom 25. bis 31. Juli 2022 in Umag stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2022 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Atlanta die Atlanta Open sowie in Kitzbühel die Generali Open gespielt. Alle drei Turniere gehörten zur Kategorie ATP Tour 250.

Die Titelverteidiger aus dem Vorjahr waren im Einzel Carlos Alcaraz und im Doppel Fernando Romboli und David Vega Hernández.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 534.555 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 597.900 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 23. und 24. Juli 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 0,1 MB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 0,1 MB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF)

ATP Tour 2022
Tennisturnier in Umag